De Weere (Hollands Kroon), een buurtschap in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon.
De Weere (Opmeer), een dorp in de Noord-Hollandse gemeente Opmeer.